Svetovna jakostna snooker lestvica 2005/06: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 2005/06.

Opomba
Shaun Murphy si je kot svetovni prvak zagotovil avtomatično udeležbo na vseh jakostnih turnirjih, Quinten Hann pa sprva ni igral zaradi nerazkrite bolezni, nato so ga zaradi poskusa prirejanja rezultatov kaznovali z osemletno prepovedjo igranja.

Viri

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2005/06 

2005/06
2005 v snookerju
2006 v snookerju